Die Liste der Fernschach-Großmeister führt alle Fernschach-Spieler auf, die vom Fernschachweltverband ICCF den Titel des Fernschach-Großmeisters (GM) erhalten haben. Der Titel wurde in Anlehnung an den Großmeistertitel im Nahschach im Jahr 1953 erstmals verliehen. Der Titel steht in der Hierarchie unter dem Fernschach-Weltmeistertitel und über dem Titel Verdienter Internationaler Meister. Nicht enthalten sind die Trägerinnen des Fernschach-Großmeistertitels der Frauen (LGM).

Einige wenige Spieler sind gleichzeitig Großmeister im Fernschach und im Nahschach. Dies sind Rafael Leitão, Igor Bondarewski, Wjatscheslaw Ragosin, Michael Zeitlein, Albéric O’Kelly de Galway, Jonathan Penrose, Duncan Suttles, Lothar Schmid, László Bárczay, Ulf Andersson, Jānis Klovāns, Aivars Gipslis, Bogdan Śliwa, Curt Hansen und Jonny Hector.

Die Spieler werden dem Land zugeordnet, dem sie angehörten, als ihnen der Großmeistertitel verliehen wurde. Mit Stand 7. Oktober 2019 gab es, einschließlich bereits verstorbener Spieler, 468 Fernschach-Großmeister. Die einzigen beiden weiblichen Titelträger sind Annemarie Burghoff aus Deutschland und Olita Rause aus Lettland.

Liste 
 Name: Nennt den Namen des Großmeisters..
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Großmeisters, soweit bekannt.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Großmeisters.
 Steht als Datum "00.00." mit einer folgenden Jahreszahl, so ist zwar das Geburts- bzw. Todesjahr bekannt, nicht jedoch das genaue Datum.
 Ernannt: Nennt das Jahr, in dem der Spieler den Fernschachgroßmeistertitel verliehen bekam.
 Land: Nennt das Land, für dessen Verband der Großmeister spielberechtigt ist bzw. war.
 m/w: Gibt das Geschlecht des Großmeisters an.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Siehe auch 
 Liste der Schachgroßmeister
 Liste der Fernschach-Großmeister der Frauen

Weblinks 

 Liste der Fernschachgroßmeister (PDF; 424 kB) bei der ICCF, Stand: November 2012
 Aktuelle Abfrage mit allen Titelträgern bei der ICCF

!
Fernschachgrossmeister
Fernschachgrossmeister